Almaz-Antei (en , société par actions « consortium de défense aérienne et cosmique “Almaz-Antei” ») est la plus grande entreprise du complexe militaro-industriel de la Russie.

Historique 
Elle est créée en 2002 par la fusion de plusieurs entreprises dont les NPO « Antei » et « Almaz » et dispose de nombreux sites industriels dont l'aciérie Oboukhov.

En , Almaz-Antei fait partie des entreprises sanctionnées par les États-Unis dans le cadre de la crise ukrainienne.

En 2017, Almaz-Anteï, se place place au  rang des entreprises mondiales du secteur de l'armement (hors Chine) selon le site spécialisé Defense News avec un chiffre d'affaires de 8,6 milliards de dollars (+ 17 % par rapport à 2016). C'est la première fois que la Russie parvient à hisser l'une de ses entreprises dans le top 10.

En 2018, avec l'introduction des principales entreprises chinoises dans le rapport de Defense News, avec un chiffre d'affaires de 9,896 milliards de dollars, elle se classe au 15 rang mondial.

Armes

Défense antiaérienne 
L'entreprise Almaz-Antei est célèbre pour la construction de différents systèmes de  missiles surface-air comme les  Buk ou les S-300, S-400 et  S-500.

Notes 

Entreprise fondée en 2002
Entreprise de l'armement ayant son siège en Russie